Puerto de la Magdalena puede referirse a

Puerto de La Magdalena (Cantabria): Puerto de montaña de Cantabria.
Puerto de la Magdalena: puerto de montaña en la provincia de León.
Puerto de la Magdalena: paraje natural en la ciudad de Toro (Zamora).